Гнесін Борис Якович (1903—1975) — конструктор кораблів радянських часів, лауреат Сталінської й Ленінської премій.
 Гнесін Віталій Ісайович (* 1937) — український науковець в царині аеродинаміки турбомашин, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Гнесін Георгій Гдалевич (1932—2016) — вчений в галузі матеріалознавства, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, двічі лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Гнесін Менахем Натанович (1882—1952) — театральний актор, педагог та режисер.
 Гнесін Михайло Рувимович (1927—1989) — радянський конструктор ракетних двигунів, лауреат Сталінської й Ленінської премій.
 Гнесін Михайло Фабіанович (1883—1957) — композитор й педагог

 Гнесіна (Савіна) Євгенія Фабіанівна (1870—1940) — піаністка, музикальний педагог, музично-громадська діячка, Заслужена артистка Республіки (1925), заслужений діяч мистецтв РРФСР (1935).
 Гнесіна Олена Фабіанівна (1874—1967) — російська і радянська піаністка, педагогиня. Заслужена артистка Республіки (1925), Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1935).

Єврейські прізвища
Прізвища-матроніми